zeekomkommers, zoals trepang (holothuria edulis)
zeekraal